«Пятёрка за лето» — советский детский художественный фильм 1974 года киностудии «Ленфильм». Премьера состоялась 5 ноября 1974 года, а 2 мая 1976 года его показали по Второй программе ЦТ.

Сюжет 
На отдых в пионерский лагерь «Гренада», путевку в который получают лучшие школьники, приезжают два мальчика — застенчивый тихоня Толя Еремеев (Андрей Дмитриев) и дерзкий задира Саша Бурцов (Михаил Семенов). Толя Еремеев — отличник и победитель шахматной олимпиады, а Саше Бурцову путевка досталась не по заслугам, а благодаря связям.

Саша Бурцов задирает Толю Еремеева и к нему присоединяются другие, подвергая мальчика насмешкам и изгоняя из своей компании.

Всегда получалось так, что за хорошие поступки Толи Еремеева слава доставалась Саше Бурцову: так случилось с наградой за хорошую работу в День труда, чуть было не наградили за поимку грабителя телефонов автоматов Сашу Бурцова вместо Толи Еремеева.

К концу истории правда торжествует, и Толю Еремеева качают другие ребята, признавая настоящим героем сезона.

В ролях 
 Андрей Дмитриев — Толя Еремеев
 Михаил Семёнов — Саша Бурцов
 Георгий Штиль — Виктор Иванович Курнаков
 Виктор Сергачёв — Сергей Николаевич Ефремов, начальник лагеря
 Леонид Броневой — Степан Петрович, повар
 Виктор Перевалов — Тихонов, сержант милиции
 Вера Титова — нянечка

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Леонид Макарычев
 Автор сценария: Валерий Попов
 Оператор: Николай Покопцев
 Композитор: Станислав Пожлаков
 Художник-постановщик: Алексей Рудяков

Источники 

 Р. Черненко О трудном Бурцове, положительном Еремееве и летних каникулах // Советский экран № 2, январь 1975 года
 
 Пятёрка за лето // Советские художественные фильмы: 1974—1975. — М.: Нива России, 1995. — стр. 102
 Пятёрка за лето // Страницы истории отечественного кино / Д. Л. Караваев. — М.: Материк, 2006. — 281 с. — стр. 114
 Фильмы 1974 года на сайте «Ленфильм»

Фильмы СССР 1974 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о пионерских лагерях
Детские фильмы СССР